Лебеденко — фамилия украинского происхождения.

Персоналии 
 
 Лебеденко, Елена Владимировна (род. 1971) — российская легкоатлетка.
 
 
 Лебеденко, Никита Федотович (1899—1956) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Лебеденко, Николай Николаевич — инженер, изобретатель царь-танка.
 Лебеденко, Орест Зиновьевич (род. 1998) — украинский футболист.

Топоним 
 Лебеденко — село в Кагульском районе Молдавии.